Diogeneia (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie

 Diogeneia (Tochter des Keleos), des mythischen Königs von Eleusis
 Diogeneia (Tochter des Kephissos), Quellnymphe, Gemahlin des Phrasimos und Mutter der Praxithea, der Frau des Erichthonios
 Diogeneia (Tochter des Phorbas), vermählt mit Alektor, dem König von Elis

Außerdem waren die Diogeneia ein Fest in Athen, dass zu Ehren des Mazedonen Diogenes Euergetes abgehalten wurde, der 229 v. Chr. den Piräus an Athen übergeben hatte.